Jean-Noël Pancrazi – scrittore francese
 Pietro Pancrazi – scrittore e critico letterario italiano